Borsody ist der Familienname folgender Personen:

Cosima von Borsody (* 1966), deutsche Schauspielerin
Eduard von Borsody (1898–1970), österreichischer Filmregisseur und Drehbuchautor
Hans von Borsody (1929–2013), deutscher Schauspieler
Julius von Borsody (1892–1960), österreichischer Szenenbildner
Suzanne von Borsody (* 1957), deutsche Schauspielerin